Torrington kan syfta på:

Platser 
I Australien:

 Torrington, New South Wales
 Torrington, Queensland

I Kanada:

 Torrington, Alberta

I Storbritannien:

 Black Torrington, en by i Devon
 East Torrington, en by i Lincolnshire
 Great Torrington, en småstad i norra Devon
 Little Torrington, en by i Devon
 West Torrington, en by i Lincolnshire
 parlamentsvalkretsen Torrington i Devon

I USA:

 staden Torrington, Connecticut
 staden Torrington, Wyoming

Personer 
 Jeff Torrington (1935-2008), brittisk författare.
 George Byng, 1:e viscount Torrington (1663-1733), engelsk amiral och sjöminister.

Militärhistoria 
 Slaget vid Torrington, utkämpades 1646 vid Great Torrington under Engelska inbördeskriget.
 flera brittiska örlogsfartyg med namnet HMS Torrington.

Adelstitlar 
 Earl av Torrington, historisk engelsk adelstitel.
 Viscount Torrington, brittisk adelstitel.

Organisationer 
 Torrington F.C., fotbollsklubb från Great Torrington.
 Torrington Company, tidigare amerikansk metallprodukttillverkare.

Se även 
 Thorrington